Назаркевич Христина Ярославівна — перекладачка
 Назаркевич Юрій Михайлович — спортивний журналіст
 Назаркевич Ярослав Іванович — архітектор

Українські прізвища